Milovanović je priimek več oseb:
 Branko Milovanović, slovensko-srbski ugankar in urednik
 Kosta Milovanović, general in konstruktor
 Milan Milovanović, general
 Miodrag Milovanović, narodni heroj

Glej tudi 
 Milovanovič